Unter Funkhaus Köln können folgende Gebäude verstanden werden:

 Funkhaus Wallrafplatz, Gebäude des Westdeutschen Rundfunks (WDR) in Köln am Wallrafplatz
 Funkhaus Köln (Deutschlandradio), das zehnthöchste Hochhaus der Stadt Köln, in dem die Studios und Redaktionen des Deutschlandfunks untergebracht sind
 Funkhaus am Raderberggürtel, ehemaliger Sitz der Deutschen Welle in Köln